Јауци са Змијања може бити:

 Јауци са Змијања (филм) или
 Јауци са Змијања (књига).